Tiokamp för herrar vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul avgjordes den 28-29 september.

Medaljörer

Resultat

Referenser 
 Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1988